In 2001/02 was het 64ste professionele voetbalkampioenschap georganiseerd in Frankrijk. Olympique Lyonnais werd voor het eerst landskampioen en zou ook de volgende zes seizoenen de competitie beheersen. Dit was het laatste seizoen van de Division 1, die plaats moest maken voor de nieuwe Ligue 1. FC Nantes trad aan als titelverdediger. FC Lorient degradeerde weliswaar, maar als verliezend finalist in de strijd om de Coupe de la Ligue 2001/02 wist de club zich toch te plaatsen voor Europees voetbal.

Eindstand
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:100%;" width="80%"
! width=5%|
! width=35%|Club
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=10%|Punten
|-style="background:#D0F0C0;"
|  || Olympique Lyonnais || 34 || 20 || 6 || 8 || 62 || 32 || +30 || 66 
|-style="background:#D0F0C0;"
| 2 || RC Lens || 34 || 18 || 10 || 6 || 55 || 30 || +25 || 64 
|-style="background:#BBEBFF;"
| 3 || AJ Auxerre || 34 || 16 || 11 || 7 || 48 || 38 || +10 || 59 
|-style="background:#97DEFF;"
| 4 || Paris Saint-Germain || 34 || 15 || 13 || 6 || 43 || 24 || +19 || 58  
|-style="background:#ccddff;"
| 5 || Lille OSC || 34 || 15 || 11 || 8 || 39 || 32 || +7 || 56 
|-style="background:#97DEFF;"
| 6 || Girondins de Bordeaux || 34 || 14 || 8 || 12 || 34 || 31 || +3 || 50 
|-style="background:#ccddff;"
| 7 || Troyes AC || 34 || 13 || 8 || 13 || 40 || 35 || +5 || 47 
|-style="background:#ccddff;"
| 8 || FC Sochaux-Montbéliard || 34 || 12 || 10 || 12 || 41 || 40 || +1 || 46 
|-
| 9 || Olympique de Marseille || 34 || 11 || 11 || 12 || 34 || 39 || –5 || 44 
|-
| 10 || FC Nantes || 34 || 12 || 7 || 15 || 35 || 41 || –6 || 43 
|-
| 11 || SC Bastia || 34 || 12 || 5 || 17 || 38 || 44 || –6 || 41 
|-
| 12 || Stade Rennais || 34 || 11 || 8 || 15 || 40 || 51 || –11 || 41 
|-
| 13 || Montpellier HSC || 34 || 9 || 13 || 12 || 28 || 31 || –3 || 40 
|-
| 14 ||  CS Sedan Ardennes || 34 || 8 || 15 || 11 || 35 || 39 || –4 || 39 
|-
| 15 || AS Monaco || 34 || 9 || 12 || 13 || 36 || 41 || –5 || 39 
|-align="center"
| 16 || EA Guingamp || 34 || 9 || 8 || 17 || 34 || 57 || –23 || 35 
|- style="background:#FFCCCC"
| 17 ||  FC Metz || 34 || 9 || 6 || 19 || 31 || 47 || –16 || 33 
|- style="background:#FFCCCC"
| 18 ||  FC Lorient || 34 || 7 || 10 || 17 || 43 || 64 || –21 || '31 
|}

Statistieken
 Koplopers per speelronde 

 Topscorers In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.''

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2001/02 in alle 34 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Olympique Lyon

Bijgaand een overzicht van de spelers van Olympique Lyon, die in het seizoen 2001/02 onder leiding van trainer-coach Jacques Santini voor de eerste keer in de clubgeschiedenis kampioen van Frankrijk werden.

Zie ook
Coupe de la Ligue 2001/02
Coupe de France 2001/02

Frans voetbalseizoen
Competitievoetbal 2001/02